Grand Prix Hassan II steht für folgende Tennisturniere:

allgemein:
 ATP Marrakesch, Herrenturnier in Marrakesch (1990–), bis 2015 in Casablanca ausgetragen

konkret:
 Grand Prix Hassan II 2007
 Grand Prix Hassan II 2008
 Grand Prix Hassan II 2009
 Grand Prix Hassan II 2010
 Grand Prix Hassan II 2011
 Grand Prix Hassan II 2012
 Grand Prix Hassan II 2013
 Grand Prix Hassan II 2014
 Grand Prix Hassan II 2015
 Grand Prix Hassan II 2016
 Grand Prix Hassan II 2017
 Grand Prix Hassan II 2018